Alun Pask – rugbista a 15 britannico
 Gordon Pask – studioso di cibernetica britannico
 Scott Pask – scenografo statunitense